Чемпионат мира по трековым велогонкам 1998 года прошёл с 26 по 30 августа в Бордо (Франция).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1998